«Obozrevatel TV» — український інформаційний телеканал.

Історія 
Телеканал розпочав мовлення 27 листопада 2017 року.

Телеканал змінив назву на «Obozrevatel TV».

1 лютого 2023 року телеканал припинив супутникове мовлення, але продовжить мовити у кабелі.

Примітки 

Підприємства України